Ottokar I van Stiermarken, markgraaf van Stiermarken (1056-1065)
 Ottokar I van Bohemen, hertog van Bohemen (1192-1193)